

Patronymie

Adolphe Pierre Leleux (1812-1891) est un peintre et graveur français
Anaïs Leleux (1987 ou 1988-), militante féministe française
Antoine Leleux (1781-1849) est un libraire et secrétaire d'État français
Armand Leleux (1818-1885) est un peintre français
François Leleux (1971- ) est un hautboïste français
Jean-Pierre Leleux (1947- ) est un homme politique français
Maurice Leleux (1910-1989) est un coureur cycliste français

Homonymie de patronyme